Secaș se poate referi la:
 Secaș, Arad
 Secaș, Timiș

Vezi și 
 Râul Secaș